pieśń (forma muzyczna)
 pieśń (gatunek literacki)